

Geografia

Niemcy 
 Schubin – dawny powiat

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Szubin

Osoby 
 Ossip Schubin – niemiecka pisarka